Preusmjeri Nacrt:Lodovico Sestan